Il singolare  del BMW Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Michail Južnyj che è stato eliminato al secondo turno da Philipp Petzschner. In finale Nikolaj Davydenko ha battuto Florian Mayer per 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

  Michail Južnyj (secondo turno)
  Stanislas Wawrinka (primo turno)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Marcos Baghdatis (secondo turno)

  Florian Mayer (finale)
 Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (campione)
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)

Qualificati 

  Robert Farah (primo turno)
  Julian Reister (secondo turno)

  Steve Darcis (primo turno)
  Andrej Kuznecov (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Open 2011
ATP World Tour 2011